Příjmení Chýlek nosí více různých osobností:

Karel Chýlek – český komunistický politik
Radomír Chýlek – český fotbalista
Stanislav Chýlek (1934) – český chemik, politik OF a diplomat
Ivana Chýlková – česká herečka